Marotolana – comune del distretto di Ambanja, Madagascar
Marotolana – comune del distretto di Bealanana, Madagascar